Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Dezort e Radomír Vašek che hanno battuto in finale Jarkko Nieminen e Timo Nieminen 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Petr Dezort /  Radomír Vašek (Campioni)
 Tapio Nurminen /  Steven Randjelovic (quarti di finale)

 Tuomas Ketola /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Lassi Ketola /  Janne Ojala (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1999